Шатонеф може да се односи на:

 Шатонеф (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Шатонеф (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шатонеф (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Шатонеф (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Шатонеф (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Сана и Лоара

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шатонеф“